Кубок мира по биатлону 2022-23 стартует 29 ноября 2022 года в финском городе Контиолахти и завершится 19 марта 2023 года в норвежском Хольменколлене. Чемпионат мира по биатлону пройдёт в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля 2023 года.

Действующими победителями Кубка мира является представитель Франции у мужчин Кантен Фийон Майе, а у женщин представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн.

Начиная с этого сезона изменится порядок подсчёта очков: теперь за 1-6 места будут начислять от 90 до 40 очков, а вычет двух худших результатов по итогам сезона отменяется. Помимо этого, в общий зачёт Кубка мира больше не будут включаться гонки чемпионата мира.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU из-за ситуации в Украине.

Места проведения этапов Кубка мира

Система начисления очков

Система начисления очков в масс-стартах

Календарь стартов 

Примечание: (ж) — женская, (м) — мужская, (ж;м) — женская и мужская гонки

Результаты соревнований

1-й этап —  Контиолахти (29 ноября — 4 декабря 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

2-й этап —  Хохфильцен (8 — 11 декабря 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

3-й этап —  Анси (15 — 18 декабря 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

4-й этап —  Поклюка (5 — 8 января 2023 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

5-й этап —  Рупольдинг (11 — 15 января 2023 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

6-й этап —  Антерсельва (19 — 22 января 2023 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Чемпионат мира по биатлону 2023 —  Оберхоф (8 − 19 февраля 2023 года)

7-й этап —  Нове-Место-на-Мораве (2 — 5 марта 2023 года)

8-й этап —  Эстерсунд (9 — 12 марта 2023 года)

9-й этап —  Холменколлен (16 − 19 марта 2023 года)

Общий зачёт Кубка мира 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

Зачёт малого Кубка мира

Индивидуальные гонки 

Мужчины

Женщины

Спринтерские гонки

Гонки преследования

Масс-старты

Эстафеты 

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

Зачёт Кубка наций

Достижения 
Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка

Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка

Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Подиумы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Завершили карьеру 

Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2022/23:

Мужчины
  (26 лет)
  (29 лет)
  (32 года)

Женщины
  (38 лет)
  (35 лет)
  (30 лет)
  (34 года)
  (30 лет)
  (32 года)
  (34 года)
  (30 лет)
  (32 года)
  (32 года)
  (43 года)
  (38 лет)
  (37 лет)

Примечания

Ссылки 

Зимние виды спорта в сезоне 2022/2023
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону
Кубок мира по биатлону 2022/2023